Ла Занха има више значења:

 Ла Занха, Ла Палма (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Занха (Комала), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Занха, Рио Сан Педро (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Занха (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Занха, Ла Пурисима (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Занха (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Занха, Куаченченко (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Занха (Нативитас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Занха (Урсуло Галван), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Занха (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику